Žofie Braniborská může být:

dcera braniborského vladaře (řazeno chronologicky)

 Žofie Braniborská (1300–1356) – brunšvicko-lüneburská vévodkyně
 Žofie Braniborsko-Ansbašsko-Kulmbašská (1485–1537) – lehnická kněžna
 Žofie Braniborská z Hohenzollernu (1541–1564) – paní z Rožmberka
 Žofie Braniborská (1568–1622) – saská kurfiřtka
 Barbara Žofie Braniborská (1584–1636) – württemberská vévodkyně a regentka
 Alžběta Žofie Braniborská (1589–1629) – sasko-launberská vévodkyně
 Anna Žofie Braniborská (1598–1659) – brunšvicko-lüneburská vévodkyně
 Žofie Alžběta Braniborská (1616–1650) – sasko-altenburská vévodkyně
 Hedvika Žofie Braniborská (1623–1683) – lankraběnka a regentka Hesensko-Kasselska
 Alžběta Žofie Braniborská (1674–1748) – kuronská vévodkyně a regentka, braniborsko-bayreuthská markraběnka a sasko-meiningenská vévodkyně
 Žofie Šarlota Braniborsko-Bayreuthská (1713–1747) – sasko-výmarská a sasko-eisenašská vévodkyně
 Kristýna Žofie Šarlota Braniborsko-Kulmbašská (1733–1757) – sasko-hildburghausenská vévodkyně
 Žofie Magdalena Braniborská (1700–1770) – dánská a norská královna
 Žofie Karolina Braniborsko-Kulmbašská (1707–1764) – východofríská hraběnka
 Anna Žofie Šarlota Braniborsko-Schwedtská (1706–1775) – sasko-eisenašská vévodkyně
 Žofie Dorota Braniborská (1719–1765) – braniborsko-schwedtská markraběnka
 Bedřiška Dorota Žofie Braniborsko-Schwedtská (1736–1798) – württemberská vévodkyně

manželka braniborského vladaře (řazeno chronologicky)

 Žofie Jagellonská (1464–1512) – braniborsko-ansbašsko-kulmbašská markraběnka
 Žofie Lehnická (1525–1546) – braniborská markraběnka
 Žofie ze Solms-Laubachu (1594–1651) – braniborsko-ansbašská markraběnka
 Žofie Kristýna z Wolfsteina (1667–1737) – braniborsko-kulmbašská markraběnka